Владимир Владимирович Борисов:
 Борисов, Владимир Владимирович (1899—1938) — советский инженер, организатор производства. Кавалер Ордена Ленина (1934).
 Борисов, Владимир Владимирович (род. 1948) — советский и российский актёр.
 Борисов, Владимир Владимирович (1935—1994) — советский учёный, специалист в области электронной техники и приборостроения.